Палла́нт () — в древнегреческой мифологии:
 Паллант (титан) — титан, сын Крия, муж Стикс.
 Паллант (гигант) — Гигант, убитый Афиной. По одной из легенд, его имя послужило источником эпитета Афины Паллады.
 Паллант (латинская мифология) — сын либо внук Евандра, царевич Лация.
 Паллант (сын Пандиона) — сын Пандиона, брат Эгея, убитый Тесеем.

См. также 
 Паллада
 Марк Антоний Паллант

Имена греческого происхождения